Onderdistrict in Indonesië
 Guntur (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Guntur (Setia Budi), een plaats in het regentschap Zuid-Jakarta in de provincie Jakarta
 Guntur (Bener), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Guntur (Temanggung), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
Anders
 Guntur (vulkaan), een complexe vulkaan op het eiland Java in de Indonesische provincie West-Java
 Guntur (district), een district in India
 Guntur (India), een stad in India